Tennessee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tennessee Township (Arkansas)
 Tennessee Township (Illinois)